La Récréation est le titre de plusieurs films :
 La Récréation, film français de François Moreuil et Fabien Collin (1961)
 La Récréation, court métrage réalisé par Abbas Kiarostami (1972)
 La Récréation, une publication pour la jeunesse de la fin du  en France.